

Cinema 
 The House of Cards – film del 1909 diretto da Edwin S. Porter
 House of Cards – film muto del 1917 diretto da Alice Guy
 Il castello di carte (House of Cards) – film del 1968 diretto da John Guillermin
 La voce del silenzio (House of Cards) – film del 1993 diretto da Michael Lessac
 House of Cards – film del 2013 diretto da Ian Chinsee

Letteratura 
 House of Cards – trilogia di romanzi scritti da Michael Dobbs:
 House of Cards – romanzo del 1989
 House of Cards 2: Scacco al re (To Play the King) – romanzo del 1992
 House of Cards 3: Atto finale (The Final Cut) – romanzo del 1994
 The House of Cards – romanzo di Leon Garfield del 1982

Musica 
 House of Cards – album dei Saga del 2001
 House of Cards – singolo dei Radiohead del 2008, dall'album In Rainbows
 House of Cards – singolo dei BTS, album The most beautiful moment in life Pt 2

Televisione 
 House of Cards – miniserie televisiva britannica del 1990
 House of Cards – film TV del 2001
 House of Cards - Gli intrighi del potere – serie televisiva del 2013